Pyramidon steht für:
 ein Medikament mit dem Wirkstoff Aminophenazon
 ein seltenes Orgelregister, siehe Pyramidon (Orgel)